Get That Girl – film del 1932 diretto da George Crone
Caryl of the Mountains (titolo UK Get That Girl – film del 1936 diretto da Bernard B. Ray
Get That Girl – cortometraggio del 1996 diretto da C. Jay Cox